Lynx kan syfta på:

 Lynx – ett släkte inom familjen kattdjur, se lodjur (släkte)
 Lynx (snöskoter) – ett varumärke på snöskotrar
 Lynx (webbläsare) – en textbaserad webbläsare
 Lynx (musikgrupp) – en albansk musikgrupp bildad 2007
 Lynx –  ett varumärke för hygienartiklar för män, se Axe
 Lynx (orienteringsklubb) – en finsk orienteringsklubb
 Atari Lynx – en portabel spelkonsol släppt av Atari 1989
 Westland Lynx – en brittisk multirollhelikopter konstruerad av företaget Westland Helicopters
 Lynx (ö) - en ö i Antarktis
 Lynx (Rheinmetall stridsfordon)

Felidae